Dresser (Wisconsin)
 The Dresser, filme britânico de 1983.

Desambiguação